Oord bezeichnet:
 in der niederländischen und niedersächsischen Sprache allgemein eine Ortschaft (Siedlung)
 in der niederländischen Sprache eine aus einer Sandbank entstandene Flussinsel
 in der niederländischen Sprache eine neuzeitliche Kupfermünze, heute meist Oortje genannt

Hiervon abgeleitet als Name:
 Van Oord, ein niederländisches Wasserbauunternehmen
 Jacob van der Oord (1882–1973), niederländischer Bischof
 Thomas Jay Oord (* 1965), US-amerikanischer Philosoph und Theologe

Siehe auch:
 Oordt
 Oort
 Oorderen
 Ord